Вишнополь — название населённых пунктов.

Украина 
 Вишнополь — село в Тальновском районе Черкасской области.
 Вишнополь — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Малый Вишнополь — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.